Сабанета — город в Венесуэле
 Сабанета — город Колумбии